Чагари-Збаражские () — село в Збаражском районе Тернопольской области Украины. Входит в состав Максимовского сельского совета.

Код КОАТУУ — 6122486403. Население по переписи 2001 года составляло 299 человек.

Географическое положение 
Село Чагари-Збаражские находится у истоков реки Самец,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Шевченково (Подволочисский район).
На расстоянии в 1 км расположено село Максимовка.
Рядом проходит железная дорога, станция Максимовка-Тернопольская в 1,5 км.

История 
 1646 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.

Примечания